Ханна Веддінгем ()  — британська акторка та співачка. Найбільш відома завдякі ролі Ребекки Велтон у комедійному серіалі «Тед Лассо» (2020–нині), за яку вона отримала премію Primetime Emmy за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі у 2021 році та премію «Вибір критиків» за найкращу жіночу роль другого плану у комедійний серіал у 2021 та 2022 роках  Вона також з'являлася в ряді шоу Вест-Енду, включаючи Spamalot, відродження фільму В ліс у Ріджентс-парку 2010 року та Чарівник країни Оз як Зла Відьма Заходу; та отримала три номінації на премію Лоуренса Олів'є за свою роботу.

Також її список робіт включають участь у фільмі «Знедолені»  та участь у акторському складі п’ятого сезону серіалу HBO «Гра престолів» у ролі Септи Унелли у 2015 році  Веддінгем знялася в британському психологічному трилері «Зимовий хребет», а з 2019 року грає роль другого плану в серіалі «Сексуальна освіта» .

Молодість та освіта 
Веддінгем народився в Вандзворті, Лондон. Її мати, Мелоді Келлі, була оперною співачкою, як і її дідусь та бабуся по материнській лінії.  Її мати приєдналася до Англійської національної опери, коли Веддінгем було вісім років, тому з дитинства вона росла в оточені театру.  

Веддінгем є випускникницею Академії живих і записаних мистецтв.  Їїї вокальний діапазон складає чотири октави.  Веддінгем почала працювати в театрі, де грала в інтерактивній комедії «Весілля Джоні та Джини» .

Кар'єра

Театральна кар'єра 
Веддінгем була актрисою як на лондонському Вест-Енді, так і на Бродвеї в Нью-Йорку.  Вона зіграла роль Starbird у Космічна родина Робінзонів та Сюзанну Валадон у Лотрек . 

Веддінгхем зобразила Володарку Озера в Спамалот у лондонській постановці та на Бродвеї . За цю роль вона була номінована на премію Олів'є .  Вона отримала видатні відгуки за роль Дезіре Армфельдт у відновленій п’єсі Тревора Нанна «Маленька нічна музика», зокрема, один критик назвав її « Джоанною Ламлі музичного театру».  У 2010 році Веддінгхем отримала ще одну номінацію на премію Олів'є за найкращу жіночу роль у мюзиклі за свою гру у «Нічній музиці» . 

У середині 2010 року Веддінгем зіграла Відьму в постановці В ліс у лондонському Open Air Theatre .   Вона виконала роль Злої Відьми із Заходу у постановці Вест-Енду «Чарівник країни Оз», прем’єра якої відбулася 1 березня 2011 року в лондонському «Палладіумі» , і першою виконала нову пісню Ллойда Веббера та Райс «Red». Туфлі Блюз».   Вона залишила виробництво 4 вересня 2011 року  За свою гру Веддінгем отримала нагороду Whatsonstage.com Theatergoers Choice Award за найкращу жіночу роль другого плану в мюзиклі. 

У 2012 році Веддінгхем зіграла головну роль у відновленні п'єси «Поцілуй мене, Кейт» Chichester Festival Theatre .  У листопаді 2012 року шоу було перенесено в театр Old Vic Theatre на південному березі Лондона

Акторська кар'єра 
У 2011 році Веддінгем з'явився в 3 серії 4 сезону популярного ситкому BBC «Не виходити» . Вона зіграла роль Джейн, акторки у фільмі для дорослих, який знімався в шоу. 

В 2012 році вона зіграла невелику роль у фільмі «Знедолені», а в 2014 році — в комедії ITV «Бенідорм» . 

Веддінгхем зіграла «Соромну черницю», Септу Унеллу, у 5 і 6 сезонах «Гри престолів» . Вона почала зніматися через дев’ять тижнів після народження доньки, і виконала власні трюки для сцени, в якій її кидали у воду .    На прощання їй дали знаковий для цієї ролі «дзвінок сорому».   Вона також має роль Софії Маркетті у серіалі Netflix «Сексуальна освіта».

Записи 
У 2000 році Веддінгем зіграла роль Крістін у мюзиклі Ендрю Ллойда Веббера та Бена Елтона «Прекрасна гра» в лондонському Вест-Енді. У жовтні 2000 року Waddingham (відомий просто як «Hannah») випустив сингл із піснею «Our Kind of Love» із виробництва. Сингл посів 41 місце в чартах Великобританії. 

Пізніше вона виконала роль Starbird у записі саундтреку Космічна родина Робінзонів (композитори: Джуліан Батлер  і Стівен Батлер), випущеному Pop! Записи відбулися в травні 2002 року, одночасно з виставою (також за участю Веддінгема в ролі Starbird), яка тривала три тижні в лондонському театрі Pleasance .

Особисте життя 
Веддінгем перебуває у відносинах з італійським бізнесменом Джанлукою Куньєтто.  Їхня дочка (2014 р.н.)  має аутоімунне захворювання, пурпуру Геноха-Шенлейна .   Вона зберігає свою нагороду «Еммі» в спальні доньки, щоб нагадувати їй, що «матуся буде далеко лише тоді, коли це буде з поважної причини».

Фільмографія

Фільми

Серіали

Театр

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 

Англійські телеакторки
Англійські театральні акторки
Англійські кіноакторки
Народились 1974